Pals peut désigner :

Commune 

 Pals, une commune d'Espagne.

Titres d’œuvres

Bande dessinée 
 Wee Pals est un comic strip humoristique de l'Américain Morrie Turner diffusé depuis le .

Films 
 Pals film américain de 1925, réalisé par John P. McCarthy ;
 Pals in Peril film américain réalisé par Richard Thorpe ;
 Pals of the Saddle film américain réalisé par George Sherman ;
 Range Pals film américain réalisé par Francis Boggs ;
 Polly and Her Pals comic strip créé par Cliff Sterrett.